Словарь среднеанглийского языка () — это словарь среднеанглийского языка, опубликованный Мичиганским университетом. «На его  страницах дан подробный анализ лексики и её узуса с 1100 г. по 1500 г. на основании анализа более чем трёх миллионов цитат, самой большой доступной на сегодняшний день подборки такого рода».

Проект был открыт в 1920-х годах. Первый выпуск, «План и библиография», содержавший список текстов на среднеанглийском, которые были использованы при создании Middle English Dictionary, был опубликован Гансом Куратом и Шерманом Куном в 1954. Остальные выпуски (в алфавитном порядке) вышли в свет в виде множества томов на протяжении нескольких последующих десятилетий. Работа над словарём была завершена в 2001 г.

В 2007 словарь сделали доступным бесплатно для пользователей сети Интернет. Домашняя страница для поиска по словарю находится здесь.

См. также 
 Среднеанглийский язык
 Оксфордский словарь английского языка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Многотомные издания
Словарь
Словари английского языка